Gorun steht für:

 Gorun (Neamț), ein Dorf im rumänischen Kreis Neamț, Oblast Dobritsch

Gorun ist der Familienname folgender Personen:

 Carolina Gorun, deutsche Schlagersängerin